Dighton désigne :

Toponyme 

 Dighton, une ville située dans le Kansas ;
 Dighton, une ville située dans le Massachusetts ;
 le rocher de Dighton.

Patronyme 

  (1909-1989), scénariste et dramaturge britannique ;
  (c.1752-1812), peintre, caricaturiste et imprimeur britannique ;
  (c.1491-1546), politicien britannique.
Patronyme anglais